Blacy kan syfta på:

 Blacy, Marne, fransk kommun i departementet Marne
 Blacy, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne